Кристофер Ли Карлос Риос (); (10 ноября 1971, Южный Бронкс, Нью-Йорк, Нью-Йорк — 7 февраля 2000, Уайт-Плейнс, Уэстчестер, Нью-Йорк), более известный под сценическим псевдонимом Big Pun (сокращение от Big Punisher) — американский рэпер и актёр пуэрто-риканского происхождения, а также участник рэп-группы Terror Squad.

Выйдя из андеграунд хип-хоп сцены Бронкса в Нью-Йорке в начале 1990-х, он стал известен во второй половине десятилетия благодаря своей работе с Fat Joe и Terror Squad. Лирика Пана отличается технической эффективностью, имеет минимальные паузы, чтобы перевести дух, интенсивно использует аллитерацию, а также внутренние и многослоговые рифмованные схемы. Его часто называют одним из лучших МС всех времён. 

Big Pun был обнаружен Fat Joe и впервые появился в песне «Watch Out» на его альбоме 1995 года, Jealous One’s Envy. В 1998 году Big Pun выпустил свой дебютный студийный альбом, Capital Punishment, на лейбле Loud Records. Альбом получил признание критиков и коммерческий успех, достигнув 5 места в чарте Billboard 200 и став первой сольной хип-хоп записью латиноамериканского артиста, которая стала «платиновой» по продажам. Альбом также был номинирован на премию «Грэмми» как «Лучший рэп-альбом».

Карьера Big Pun'а оборвалась в 2000 году, когда в возрасте 28 лет он скончался от инфаркта.

Биография

Детство 
Кристофер Ли Риос родился 10 ноября 1971 года в Бронксе, Нью-Йорк, у родителей пуэрто-риканского происхождения. Он вырос в районе Южный Бронкс, и у него было по крайней мере две сестры и один брат. Он регулярно играл в баскетбол и некоторое время тренировался в боксе. В конце концов он съехал из дома своей матери в возрасте 15 лет, и в конце 1980-х годов некоторое время оставался бездомным. Позже он получил большую компенсацию от города, возникшую в результате инцидента в 1976 году, когда пятилетний Риос сломал ногу во время игры в парке. Используя свои деньги со страховки, Риос женился на своей школьной подружке Лизе, и они вместе переехали в дом. Риос боролся с депрессией, возникшей в его бурном детстве, и обратился к еде, чтобы справиться с ней. В возрасте от 18 до 21 года вес Риоса увеличился с 180 (81 кг) до 300 фунтов (136 кг), и поэтому он не мог завязать собственную обувь.

Карьера 
В 1989 году Кристофер начал писать рэп-лирику, взял себе псевдоним Big Moon Dog и сформировал андеграунд рэп-группу Full-A-Clips, в состав которой помимо него входили рэперы Lyrical Assassin (он же Cuban Link), Joker Jamz (он же Triple Seis) и Toom (он же Prospect). Крис сделал несколько записей с группой в начале 1990-х, которые не были выпущены. Изменив своё сценическое имя на Big Punisher, Крис познакомился в 1995 году с Fat Joe, соратником из Пуэрто-Рико и рэпером из Бронкса, и дебютировал в песне «Watch Out» на втором альбоме Fat Joe, Jealous One’s Envy. Он также появился в песне «Off the Books» группы The Beatnuts.

Capital Punishment (1997–1998)
В 1997 году Big Pun начал записывать песни для своего дебютного альбома Capital Punishment. Позже его трек «I’m Not a Player» (с использованием семпла группы O'Jays) был поддержан значительной рекламной кампанией и стал андеграунд хитом. В 1997 году Sean C, партнёр продюсера Knobody, воспользовался своей новой ролью A&R на лейбле Loud Records, чтобы сыграть поставить Биг Пану музыку Knobody. Под впечатлением, рэпер нанял Knobody для ремикса на песню «I’m Not a Player». Ремикс на песню с участием Joe под названием «Still Not a Player» стал первым крупным мейнстрим хитом Биг Пана и главным прорывом для Knobody. Его дебютный альбом Capital Punishment вышел следом в 1998 году, и стал первым альбомом сольного латиноамериканского исполнителя, получившим статус «платинового», достигнув также 5 места в чарте Billboard 200. Capital Punishment также был номинирован на премию «Грэмми» в категории Лучший рэп-альбом на 41-й церемонии вручения премий «Грэмми» 25 февраля 1999 года, но уступил награду альбому Jay-Z Vol. 2: Hard Knock Life.

Terror Squad (1999–2000)
Big Pun стал участником Terror Squad, нью-йоркской группы рэперов, основанной Fat Joe, состоящей в основном из участников уже несуществующей группы Full-A-Clips. Группа выпустила свой дебютный альбом The Album в 1999 году. Альбом не был коммерчески успешным, но он был хорошо принят критиками. Альбом должен был заложить основу для всех остальных участников Terror Squad для выпуска их сольных проектов.

Проблемы со здоровьем и смерть 
Риос боролся с проблемами веса всю свою взрослую жизнь. В возрасте 18 лет он весил 180 фунтов (82 кг), а в 21 - увеличился до 300 фунтов (140 кг). Его вес колебался в начале 1990-х между ожирением и патологическим ожирением. Риос был включён в программу по снижению веса в Университете Дьюка и сбросил 80 фунтов (36 кг), но он преждевременно бросил программу и в конечном итоге восстановил вес. Его вес был постоянным предметом спора между ним и его друзьями до такой степени, что Риос не ел рядом с ними.

5 февраля 2000 года из-за болезни Риос отказался от запланированного выступления на шоу Saturday Night Live с Fat Joe и Jennifer Lopez. Два дня спустя, находясь в отеле со своей семьёй в городе Уайт-Плейнс, он перенёс сердечный приступ и дыхательную недостаточность и был доставлен в больницу, где он скончался в возрасте 28 лет после того, как медработники не смогли его оживить. Его вес достиг 698 фунтов (317 кг) во время его смерти. У него осталась жена Лиза и трое их детей: Стар, Ванесса и Кристофер-младший (он же Chris Rivers).

Посмертные работы 
Второй альбом Big Pun, Yeeeah Baby, завершённый после его смерти, был выпущен в апреле 2000 года. Он достиг 3 места в чартах Billboard и получил статус «золотой» в течение трёх месяцев после его выпуска. Посмертный сборник Endangered Species был выпущен в апреле 2001 года. Endangered Species собрал в себе некоторые из «лучших хитов» Пана, ранее не выпущенный материал, многочисленные появления гостей и ремиксы. Как и с другими его альбомами, сборник также вошёл в десятку чарта Billboard 200, достигнув 7 места, но не продался так много, как предыдущие альбомы Big Pun'а. Он появился с Fat Joe на Duets: The Final Chapter, альбоме треков с участием The Notorious B.I.G., также умершего. Трек «Get Your Grind On» начинается с радио интервью Big Pun'а, в котором он сказал, что выступит с Бигги у ворот небес. Пан был также показан на втором альбоме группы Terror Squad True Story, на треке «Bring 'Em Back» с Big L, другим покойным рэпером.

2 мая 2001 года городской совет Нью-Йорка затормозил планы переименовать небольшую часть улицы Роджерс Плэйс в Бронксе в дань памяти из-за отвращения к текстам Биг Пана, которые «включают ненормативную лексику и ссылки на насилие и наркобизнес».

Второй посмертный альбом был запланирован к выпуску Sony Music Entertainment в 2006 году, но был отложен из-за спора с продюсером Джоном «Jellybean» Бенитесом, который владел правами на издание многих треков предполагаемого альбома. В июне 2005 года Лиза Риос выставила на аукцион eBay медальон Terror Squad её мужа за 100 тысяч долларов, сославшись на финансовые трудности из-за отсутствия гонораров от продаж альбома Пана.

15 сентября 2009 года, в память о Big Pun, режиссёр Vlad Yudin выпустил документальный фильм Big Pun: The Legacy. Он включает в себя множество интервью с артистами, актёрами, близкими друзьями и другими людьми, на которых повлияло творчество Big Pun'а, а также редкие выступления и интервью с самим рэпером.

Дискография 
Студийные альбомы
 1998: Capital Punishment
 2000: Yeeeah Baby
 
Совместные альбомы
 1999: The Album (совместно с Terror Squad)

Сборники
 2001: Endangered Species
 2009: The Legacy: The Best of Big Pun (soundtrack)

Видеоклипы 

 1997: «I’m Not a Player» | Режиссёр: David Perez Shadi
 1998: «Twinz (Deep Cover '98)» (feat. Fat Joe)| Режиссёр: Chris Robinson
 1998: «Still Not a Player» | Режиссёр: Darren Grant
 1998: «You Came Up» | Режиссёр: Darren Grant
 2000: «It’s So Hard» (feat. Donell Jones) | Режиссёр: Chris Robinson
 2000: «100%» (feat. Tony Sunshine) | Режиссёр: Chris Robinson
 2001: «How We Roll»

 Carribean Connection.
 Whatcha Gonna Do'
 Big Pun с Cuban Link и Beatnuts — Off the Books
 Fat Joe с Big Pun, Cuban Link и Triple Seis — Bet Ya Man Can’t (Triz)
 Fat Joe с Nas, Big Pun, Jadakiss и Raekwon — John Blaze
 Heavy D с Big Pun и Eightball — On Point
 Cam’Ron с Big Pun, Charli Baltimore, Silkk, Wyclef — Horse & Carriage (Remix)
 Jennifer Lopez с Big Pun и Fat Joe — Feelin' So Good
 Miss Jones с Big Pun — 2 Way Street (Remix)
 Mack 10 c Big Pun и Fat Joe — Let The Games Begin
 Mr. Serv-On с Big Pun — From N.Y. To N.O.
 Noreaga с Big Pun, Nature, The Lox и Cam’Ron — Banned From TV
 Rah Sun ft Big Pun- I’ll Be Around
 Terror Squad - Tell Me What You Want
 Fat Joe — Don Cartagena
 Fat Joe - Success
 Lord Tariq & Peter Gunz - Deja Vu (Uptown Baby)

Фильмография 
1998: Moesha (TV series) (серия A Terrible Thing Happened on My Tour of College) — играет самого себя
1999: Thicker Than Water — в роли Punny
1999: Urban Menace — в роли Crow
1999: Whiteboyz — в роли Don Flip Crew
2000: Boricua’s Bond — играет самого себя
2002: Still Not a Player — (архивные кадры)
2002: Big Pun Live — (архивные кадры)
2004: Big Pun Signature Collection - Big Pun Live/Still Not a Player (Box Set) — (архивные кадры)
2009: Big Pun: The Legacy — (архивные кадры)
2010: Big Pun: The Legacy/The Lost Files (Special Collector’s Edition) — (архивные кадры)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 
 XXL
 Capital Punishment Tribute
 Liza Rios Talks About Her Husband's Legacy in 2010 Interview

Рэперы США
Умершие от инфаркта миокарда